

Персоналії 
 Мандрика Віктор Полікарпович (*1951) — український військовик, журналіст. Капітан 2-го рангу. Головний редактор газети Флот України (1994—1998).
 Мандрика Віталій Васильович (1974—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни
 Мандрика Георгій Якимович (1869—1937) — начальник 2-го Січового Запорізького корпусу військ Центральної Ради.
 Мандрика Іван Кирилович (1911—1994) — український графік.
 Мандрика Кость (1889 — після 1937) — український військово-морський діяч.
 Мандрика Микита Іванович (1886—1979) — літературознавець, публіцист, учений, дипломат, поет, громадський діяч.
 Мандрика Наталія Степанівна (*1962) — українська скрипалька, педагог, народна артистка України.

Див. також 
 Мандрики
 Мандрика — корж із сиру, борошна та яєць

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Мандрики  //

Примітки 

Українські прізвища